Vars puede referirse a: 

 Vars, comuna de Altos Alpes; 
 Vars, comuna de Charente; o
 Vars, comuna de Alto Saona.